Дмитриевка — топоним.

Белоруссия 
 Дмитриевка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Дмитриевка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Дмитриевка — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Дмитриевка — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Дмитриевка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Дмитриевка — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Дмитриевка — село в Успенском районе Павлодарской области.
 Дмитриевка — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Дмитриевка — прежнее, до 2000 годов, название села Байсерке Илийского района Алматинской области.
 Дмитриевка — прежнее, до 1990-х годов, название села Диханкайрат Панфиловского района Алматинской области.

Киргизия 
 Дмитриевка — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.
 Дмитриевка — прежнее название села Таран-Базар Сузакского района Джалалабадской области.
 Дмитриевка — до 1937 г. название города Талас, административного центра Таласской области.

Россия 
Республика Алтай
 Дмитриевка — село в Турочакском районе.

Алтайский край
 Дмитриевка — село в Благовещенском районе.
 Дмитриевка — упразднённое село в Табунском районе.

Амурская область
 Дмитриевка — село в Ивановском районе.
 Дмитриевка — село в Мазановском районе.
 Дмитриевка — село в Свободненском районе.

Астраханская область
 Дмитриевка — село в Ахтубинском районе.

Башкортостан
 Дмитриевка — деревня в Благоварском районе.
 Дмитриевка — деревня в Благовещенском районе.
 Дмитриевка — деревня в Белоозерском сельсовете Гафурийского района.
 Дмитриевка — деревня в Мраковском сельсовете Гафурийскго района.
 Дмитриевка — деревня в Зилаирском районе.
 Дмитриевка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Дмитриевка — посёлок в Нордовском сельсовете Мелеузовского района.
 Дмитриевка — посёлок в Первомайском сельсовете Мелеузовского района.
 Дмитриевка — деревня в Стерлибашевском районе.
 Дмитриевка — село в Уфимском районе.
 Дмитриевка — деревня в Дмитриевском сельсовете Чишминского района.
 Дмитриевка — деревня в Шингак-Кульском сельсовете Чишминского района.

Белгородская область
 Дмитриевка — село в Ракитянском районе.
 Дмитриевка — село в Старооскольском городском округе.
 Дмитриевка — село в Шебекинском районе.
 Дмитриевка — село в Яковлевском районе.

Брянская область
 Дмитриевка — деревня в Гордеевском районе.

Владимирская область
 Дмитриевка — деревня в Муромском районе.

Волгоградская область
 Дмитриевка — хутор в Городищенском районе.
 Дмитриевка — село в Ольховском районе.

Воронежская область
 Дмитриевка — село в Бутурлиновском районе.
 Дмитриевка — село в Грибановском районе.
 Дмитриевка — село в Лискинском районе.
 Дмитриевка — село в Панинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Семилукском районе.
 Дмитриевка — деревня в Терновском районе.
 Дмитриевка — село в Хохольском районе.
 Дмитриевка — посёлок в Эртильском районе.

Ивановская область
 Дмитриевка — деревня в Лухском районе.
 Дмитриевка (Варжевка, Варжавка) — река, левый приток Уводи.

Иркутская область
 Дмитриевка — деревня в Заларинском районе.

Калининградская область
 Дмитриевка — посёлок в Нестеровском районе.

Калужская область
 Дмитриевка — деревня в Бабынинском районе.

Кемеровская область
 Дмитриевка — село в Гурьевском районе.
 Дмитриевка — деревня в Кемеровском районе.
 Дмитриевка — деревня в Чебулинском районе.

Кировская область
 Дмитриевка — деревня в Малмыжском районе.
 Дмитриевка — река, правый приток Лалы.

Костромская область
 Дмитриевка — посёлок в Буйском районе.
 Дмитриевка — деревня в Нерехтском районе.

Красноярский край
 Дмитриевка — деревня в Боготольском районе, Большекосульский сельсовет.
 Дмитриевка — деревня в Боготольском районе, Вагинский сельсовет.

Курганская область
 Дмитриевка — деревня в Мокроусовском районе.
 Дмитриевка — деревня в Половинском районе.
 Дмитриевка — до 1964 г. название деревни Березняки Варгашинского района.

Курская область
 Дмитриевка — село в Золотухинском районе.
 Дмитриевка — хутор в Касторенском районе.
 Дмитриевка — деревня в Октябрьском районе.
 Дмитриевка — деревня в Тимском районе.
 Дмитриевка — деревня в Фатежском районе.

Липецкая область
 Дмитриевка — деревня Данковского района.
 Дмитриевка — деревня в Елецком районе.
 Дмитриевка — деревня в Задонском районе.
 Дмитриевка — деревня в Краснинском районе.
 Дмитриевка — село в Становлянском районе.
 Дмитриевка — село в Усманском районе.

Мордовия
 Дмитриевка — посёлок в Зубово-Полянском районе.
 Дмитриевка — посёлок в Ромодановском районе.

Московская область
 Дмитриевка — деревня в Серебряно-Прудском районе.
 Дмитриевка (Дмитровка) — река, левый приток Вьюницы.

Нижегородская область
 Дмитриевка — деревня в Большеболдинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Княгининском районе.

Новосибирская область
 Дмитриевка — село в Татарском районе.
 Дмитриевка — деревня в Усть-Таркском районе.

Омская область
 Дмитриевка — прежнее название посёлка Майский в Москаленском районе.

Оренбургская область
 Дмитриевка — посёлок в Александровском районе.
 Дмитриевка — село в Бугурусланском районе.
 Дмитриевка — село в Бузулукском районе.
 Дмитриевка — село в Пономарёвском районе.
 Дмитриевка — село в Сакмарском районе.

Орловская область
 Дмитриевка — деревня в Залегощенском районе.
 Дмитриевка — деревня в Мценском районе.

Пензенская область
 Дмитриевка — село в Городищенском районе, упразднено в 2006 г.
 Дмитриевка — село в Иссинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Камешкирском районе.
 Дмитриевка — село в Мокшанском районе.
 Дмитриевка — село в Неверкинском районе.
 Дмитриевка — посёлок в Пачелмском районе.

Приморский край
 Дмитриевка — село в Черниговском районе.

Рязанская область
 Дмитриевка — деревня в Михайловском районе.
 Дмитриевка — деревня в Александро-Невском районе.
 Дмитриевка — деревня в Ряжском районе.
 Дмитриевка — деревня в Рязанском районе.
 Дмитриевка — деревня в Спасском районе.

Самарская область
 Дмитриевка — деревня в Безенчукском районе.
 Дмитриевка — село в Нефтегорском районе.
 Дмитриевка — село в Пестравском районе.
 Дмитриевка — посёлок в Похвистневском районе.

Саратовская область
 Дмитриевка — село в Вольском районе.
 Дмитриевка — село в Духовницком районе.
 Дмитриевка — село в Ершовском районе.
 Дмитриевка — село в Новоузенском районе.
 Дмитриевка — село в Турковском районе.
 Дмитриевка — упразднённая деревня в Турковском районе.

Смоленская область
 Дмитриевка — деревня в Починковском районе.

Тамбовская область
 Дмитриевка — село в Гавриловском районе.
 Дмитриевка — деревня в Инжавинском районе, упразднена в 2017 г.
 Дмитриевка — деревня в Мордовском районе.
 Дмитриевка — село в Моршанском районе.
 Дмитриевка — посёлок городского типа в Никифоровском районе.
 Дмитриевка — деревня в Ржаксинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Сампурском районе.
 Дмитриевка — село в Сосновском районе.
 Дмитриевка — деревня в Тамбовском районе.
 Дмитриевка — деревня в Уваровском районе.

Татарстан
 Дмитриевка — деревня в Азнакаевском районе.
 Дмитриевка — село в Бавлинском районе.

Тульская область
 Дмитриевка — деревня в Алексинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Белёвском районе.
 Дмитриевка — деревня в Каменском районе.
 Дмитриевка — деревня в Киреевском районе.
 Дмитриевка — деревня в Куркинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Суворовском районе.

Тюменская область
 Дмитриевка — деревня в Омутинском районе.

Удмуртия
 Дмитриевка — деревня в Якшур-Бодьинском районе.

Ульяновская область
 Дмитриевка — деревня в Инзенском районе.
 Дмитриевка — село в Радищевском районе.

Хакасия
 Дмитриевка — деревня в Бейском районе.

Чувашия
 Дмитриевка — деревня в Канашском районе.

Ярославская область
 Дмитриевка — деревня в Любимском районе.
 Дмитриевка — деревня в Мышкинском районе.
 Дмитриевка — деревня в Первомайском районе.
 Дмитриевка — деревня в Рыбинском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дмитриевка — село в Джанкойском районе.
 Дмитриевка — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.
 Дмитриевка — название в XIX веке исчезнувшего селения Ново-Дмитриевка в Сакском районе Крыма.

Украина 
Дмитриевка — до 1978 г. название посёлка Дмитровка в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 Дмитровка
Полудмитриевка
Свято-Дмитриевка